Рза () — фамилия-псевдоним нескольких азербайджанских деятелей культуры, произошедшая от соответствующего имени.

 Назим Рза (род. 1941) — азербайджанский кинорежиссер, кинооператор, лауреат Международного и Всесоюзного кинофестивалей. Настоящее имя Назим Исрафил оглы Рзаев.
 Расул Рза (1910—1981) — азербайджанский советский поэт, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1944), народный поэт Азербайджанской ССР (1960), Герой Социалистического Труда. Настоящее имя Расул Ибрагим оглы Рзаев.
 Халил Рза (1932—1994) — азербайджанский поэт и филолог, Народный поэт Азербайджана. Настоящее имя Халил Рза оглы Халилов.

См. также 
 RZA